

Onomastica
 Ilari – variante del nome proprio di persona Ilario

Persone
 Eraldo Ilari – generale e aviatore italiano
 Nino Ilari – poeta, drammaturgo e giornalista italiano
 Virgilio Ilari – storico e accademico italiano